Puchar Europy Mistrzów Klubowych w piłce siatkowej (1959/1960),
 Puchar Europy Mistrzów Klubowych w piłce siatkowej (1960/1961),
 Puchar Europy Mistrzów Klubowych w piłce siatkowej (1961/1962),
 Puchar Europy Mistrzów Klubowych w piłce siatkowej (1962/1963),
 Puchar Europy Mistrzów Klubowych w piłce siatkowej (1963/1964),
 Puchar Europy Mistrzów Klubowych w piłce siatkowej (1964/1965),
 Puchar Europy Mistrzów Klubowych w piłce siatkowej (1965/1966),
 Puchar Europy Mistrzów Klubowych w piłce siatkowej (1966/1967),
 Puchar Europy Mistrzów Klubowych w piłce siatkowej (1967/1968),
 Puchar Europy Mistrzów Klubowych w piłce siatkowej (1968/1969),
 Puchar Europy Mistrzów Klubowych w piłce siatkowej (1969/1970),
 Puchar Europy Mistrzów Klubowych w piłce siatkowej (1970/1971),
 Puchar Europy Mistrzów Klubowych w piłce siatkowej (1971/1972),
 Puchar Europy Mistrzów Klubowych w piłce siatkowej (1972/1973),
 Puchar Europy Mistrzów Klubowych w piłce siatkowej (1973/1974),
 Puchar Europy Mistrzów Klubowych w piłce siatkowej (1974/1975),
 Puchar Europy Mistrzów Klubowych w piłce siatkowej (1975/1976),
 Puchar Europy Mistrzów Klubowych w piłce siatkowej (1976/1977),
 Puchar Europy Mistrzów Klubowych w piłce siatkowej (1977/1978),
 Puchar Europy Mistrzów Klubowych w piłce siatkowej (1978/1979),
 Puchar Europy Mistrzów Klubowych w piłce siatkowej (1979/1980),
 Puchar Europy Mistrzów Klubowych w piłce siatkowej (1980/1981),
 Puchar Europy Mistrzów Klubowych w piłce siatkowej (1981/1982),
 Puchar Europy Mistrzów Klubowych w piłce siatkowej (1982/1983),
 Puchar Europy Mistrzów Klubowych w piłce siatkowej (1983/1984),
 Puchar Europy Mistrzów Klubowych w piłce siatkowej (1984/1985),
 Puchar Europy Mistrzów Klubowych w piłce siatkowej (1985/1986),
 Puchar Europy Mistrzów Klubowych w piłce siatkowej (1986/1987),
 Puchar Europy Mistrzów Klubowych w piłce siatkowej (1987/1988),
 Puchar Europy Mistrzów Klubowych w piłce siatkowej (1988/1989),
 Puchar Europy Mistrzów Klubowych w piłce siatkowej (1989/1990),
 Puchar Europy Mistrzów Klubowych w piłce siatkowej (1990/1991),
 Puchar Europy Mistrzów Klubowych w piłce siatkowej (1991/1992),
 Puchar Europy Mistrzów Klubowych w piłce siatkowej (1992/1993),
 Puchar Europy Mistrzów Klubowych w piłce siatkowej (1993/1994),
 Puchar Europy Mistrzów Klubowych w piłce siatkowej (1994/1995),
 Puchar Europy Mistrzów Klubowych w piłce siatkowej (1995/1996),
 Puchar Europy Mistrzów Klubowych w piłce siatkowej (1996/1997),
 Puchar Europy Mistrzów Klubowych w piłce siatkowej (1997/1998),
 Puchar Europy Mistrzów Klubowych w piłce siatkowej (1998/1999),
 Puchar Europy Mistrzów Klubowych w piłce siatkowej (1999/2000).